Аркади може да се отнася за:

 Аркадски манастир
 Аркади (село в Крит)